Noppawan Lertcheewakarn era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Stefanie Vögele.

Il singolare del torneo di tennis Al Habtoor Tennis Challenge 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kimiko Date-Krumm che ha battuto in finale Julija Putinceva 6–1, 3–6, 6–4.

Teste di serie 

  Irina-Camelia Begu (secondo turno)
  Bojana Jovanovski (secondo turno)
  Nina Bratčikova (quarti di finale)
  Jana Čepelová (primo turno)

 Kristýna Plíšková (semifinali)
 Elina Svitolina (quarti di finale)
 Stefanie Vögele (secondo turno)
 Kimiko Date-Krumm (Campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Al Habtoor Tennis Challenge 2012